Fatimense – abitanti di Fátima (Bahia)
Fatimense – abitanti di Fátima (Tocantins)
Fatimense – abitanti di Nova Fátima (Bahia)
Fatimense – abitanti di Nova Fátima (Paraná)